Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Анке Губер з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (півфінал)
  Анке Губер (фінал)
  Кіміко Дате (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Каріна Габшудова (півфінал)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)
  Лінда Вілд (2-ге коло)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
  Катаріна Студенікова (1-ше коло)
  Барбара Шетт (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Acura Classic 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996